Ро́славльский район — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в юго-восточной части Смоленской области России.

Административный центр — город Рославль.

География 
Территориально район граничит: на севере с Ельнинским, на северо-западе с Починковским, на западе с Шумячским, на юго-западе и юге с Ершичским районами Смоленской области, на северо-востоке район граничит с Калужской областью, а на юго-востоке — с Брянской областью.

Площадь — 3031,75 км². На территории района (не входя в его состав) находится город областного подчинения Десногорск, образующий вместе с деревней Сосновка свой отдельный городской округ.

Район расположен на Смоленско-Московской возвышенности. Почвы в районе дерновые, слабо- и среднеподзолистые, глеевые и болотные. Леса занимают 39 % территории.

Реки района: Остёр, Становка (приток Остра), Глазомойка, Десна.

История 
Рославльский уезд впервые создан в 1708 году. В 1713 в связи с расформированием Смоленской губернии упразднён. В 1726 восстановлен. В существующем виде образован в 1929 году на территории бывшего Рославльского уезда Смоленской губернии. 25 марта 1961 года к Рославльскому району был присоединён Екимовичский район.

Население 

 Урбанизация
Городское население — в городе Рославль ( чел.,  год) — составляет  % от всего населения района (без учёта города Десногорска).

Муниципально-территориальное устройство 
В муниципальный район входят 10 муниципальных образований, в том числе 1 городское поселение и 9 сельских поселений

Город Десногорск образует отдельный городской округ и в состав района не входит.

Первоначально Законом Смоленской области от 28 декабря 2004 года в составе муниципального района были образованы 22 муниципальных образования, в том числе 1 городское и 21 сельское поселение. Законом Смоленской области от 20 декабря 2018 года, к 1 января 2019 года были упразднены 12 сельских поселений: Богдановское и Ивановское (включены в Екимовичское сельское поселение), Лесниковское и Хорошовское (включены в Астапковичское сельское поселение), Рославльское (включено в Остёрское сельское поселение), Волковичское (включено в Перенское сельское поселение), Грязенятское (включено в Липовское сельское поселение), Жарынское и Епишевское (включены в Пригорьевское сельское поселение), Костыревское (включено в Любовское сельское поселение), Крапивенское и Савеевское (включены в Сырокоренское сельское поселение).

Населённые пункты 
В Рославльский район входят 305 населённых пунктов, в том числе 1 городской населённый пункт (город Рославль) и 304 сельских населённых пункта.

Упразднённые населённые пункты
в 2010 году: посёлок Лесничества, деревни Зуи и Хутор Коненков

Экономика 
Сельское хозяйство специализируется на молочно-мясном животноводстве, зерноводстве, льноводстве. Промышленность сосредоточена в Рославле (химическая, машиностроительная, металлообрабатывающая и пр.). Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности: обрабатывающие производства (2010) — 7,3 млрд руб.

Транспорт 
Железнодорожные магистрали: Рига — Орёл, Тула — Сухиничи — Рославль — Кричев (Белоруссия).

Автомобильные дороги:
  Москва — Варшава («Старая Польская дорога» или «Варшавское шоссе»),
  Орёл — Витебск,
  Сафоново — Рославль.

Достопримечательности и культура 
 Паровоз
 Краеведческий музей
 Памятник Ленину
 Старая церковь
 Монумент Ростиславу на Бурцевой горе
 Старинные здания

Люди, связанные с районом

Известные личности 
 Борисов Павел Арефьевич — директор Московского геологоразведочного института, заместитель Председателя Комитета по геологии СССР, начальник управления кадров Академии наук СССР (деревня Грязенять)
 Кондрусев, Семён Михайлович — командующий корпусом (деревня Епишево)
 Конохов Николай Григорьевич — генерал-майор химической службы (деревня Павловка)
 Лещинин, Василий Андреевич — командующий корпусом (посёлок Ново-Даниловка)
 Максимовский, Степан Васильевич — командующий корпусом (деревня Ново-Павлово)
 Панов, Андрей Дмитриевич — Первый заместитель Председателя Госплана СССР-Министр СССР, заместитель Председателя Бюро Совета Министров СССР по топливу и транспорту (все должности по совместительству), генеральный горный директор I ранга (деревня Грязенять)
 Есипович, Яков Григорьевич — государственный деятель Российской империи, сенатор, писатель.

Герои Советского Союза 
  Головлёв, Леонид Иосифович (деревня Большие Кириллы)
  Гришин, Иван Тихонович (деревня Внуковичи)
  Добрынин, Михаил Семёнович (деревня Воробьёвка)
  Петрунин, Евдоким Фёдорович (деревня Сысоевка)
  Прасолов, Михаил Васильевич (деревня Жилино)
  Стерин, Ефим Ильич (посёлок Пригорье)
  Титов, Фёдор Фролович (деревня Холуповка)
  Фомченков, Константин Фёдорович (деревня Дуровщины)
  Щербаков, Александр Фёдорович

Полные кавалеры ордена Славы 
 Амиков, Владимир Иванович (деревня Сидорки)
 Епифанов, Иван Николаевич (деревня Никифоровское)
 Осипенков, Леонид Сергеевич (деревня Старый Крупец)
 Панов, Иван Григорьевич (деревня Поняты)

Герои Социалистического Труда 
  Бизюков, Иван Егорович (село Лахи)
  Глебов, Афанасий Васильевич (деревня Александровское)
  Емельянова, Ксения Ильинична (деревня Добролюбово)
  Ефремов, Михаил Евдокимович (деревня Буда)
  Коненков, Сергей Тимофеевич (деревня Караковичи)
  Соловьева, Евгения Федоровна (деревня Заплосское)
  Храпченко, Михаил Борисович (деревня Чижовка)
  Шиков, Анатолий Иванович (деревня Бахаревка)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Администрации МО «Рославльский район» Смоленской области
 Памятники архитектуры Рославльского района
 Энциклопедия Смоленской области